Triptan steht für:
 Trivialname von 2,2,3-Trimethylbutan
 Triptane, eine Gruppe von Arzneistoffen